Jussisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jussisaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Jussisaari (ö i Pieksämäki), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar